Tabela końcowa First Division w sezonie 1989/90

M = liczba meczów; Z(d) = zwycięstwa(dom); R(d) = remisy(dom); P(d) = porażki(dom); B+(d) = bramki zdobyte(dom); B-(d) = bramki stracone(dom); Z(w) = zwycięstwa(wyjazd; R(w) = remisy(wyjazd; P(w) = porażki(wyjazd; B+(w) = bramki zdobyte(wyjazd; B-(w) = bramki stracone (wyjazd);RB = różnica bramek; Pkt = punkty

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
1989 w Wielkiej Brytanii
1990 w Wielkiej Brytanii